Szaolin – klasztor buddyjski w Chinach, w prowincji Henan
 Shaolin – film z 2011 roku, w reżyserii Benny’ego Chana

Zobacz też 
 Shaolin vs. Wu-Tang – album studyjny amerykańskiego rapera Raekwona z 2011 roku
 Klasztor Shaolin – film z 1982 roku, w reżyserii Chang Hsin-yana
 Waleczni mnisi z klasztoru Shaolin – film z 1976 roku, w reżyserii Cheh Changa
 Shaolin Soccer – film z 2001 roku, w reżyserii Stephena Chowa
 Młodzi mistrzowie Shaolin – francuski serial animowany z lat 2006–2007